Brattjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brattjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (11,6 ha)
Brattjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Brattjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (4,07 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn